Head Above Water — шестой студийный альбом канадской исполнительницы и автора песен Аврил Лавин. Выпущен 15 февраля 2019 года лейблом BMG. Альбом стал возвращением певицы на сцену после выхода предыдущего альбома Avril Lavigne в 2013 году. Аврил сотрудничала с такими продюсерами, как Мартин Джонс, Питер Свенссон, Мэтт Сквайр и Чад Крюгер, последний является лидером канадской рок-группы Nickelback. Первым синглом альбома выбрана песня «Head Above Water», выпуск состоялся 19 сентября 2018 года. Второй сингл — композиция «Tell Me It's Over», выпуск состоялся 12 декабря 2018 года. Выпуск третьего сингла «Dumb Blonde» — 12 февраля 2019 года. Четвёртым синглом стала песня «I Fell In Love With The Devil» — 28 июня 2019.

Об альбоме 
После выхода альбома Avril Lavigne Аврил Лавин сообщила, что готова к работе над новым альбомом. Певица также делилась в своём Instagram аккаунте процессом создания нового материала.

Аврил Лавин отметила, что при записи некоторых треков шестого студийного альбома она вновь почувствовала себя молодым человеком.

В интервью для One Ok Rock Лавин призналась, что написала очень много материала, которого хватит ещё на один альбом. Такая же ситуация произошла с записью предыдущего альбома исполнительницы Avril Lavigne.

Cписок композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Аврил Лавин
Альбомы BMG
Альбомы на английском языке